Le speednetworking (en français « réseautage rapide »), est une rencontre en une même date et en un même lieu, lors d’entretiens individuels tournants, de 12 cadres supérieurs en transition professionnelle et de 12 cabinets de conseil en recrutement, l’objectif étant de déboucher sur un second entretien plus approfondi.

Histoire 
Le premier speednetworking en France a eu lieu le , à l’espace Toyota sur Avenue des Champs-Élysées à Paris, à l’initiative d’un groupe de cadres en transition professionnelle, le Réseau Daubigny (45 événements à ). Il est imaginé sur la base des speed dating pour attirer l’attention des chasseurs de tête et multiplier les contacts réseau. 

Fort de ce premier succès relayé par les médias, plusieurs speednetworking sont organisés chaque année depuis 2003 par le réseau Daubigny, le réseau Oudinot et les autres réseaux de cadres en transition avec une préparation et un mode opératoire très précis. Ce mode de rencontre a été largement repris par de nombreux réseaux, entreprises, grandes écoles ou institutions.

Mode opératoire 
Comme dans les speed dating, la rencontre est très formatée. D’après le format originel, les entretiens durent précisément sept minutes, et sont strictement séquencés en trois phases : présentation par le cadre de son parcours et de son projet (3 min), échanges (3 min), et conclusion (1 min).

Cette rigueur dans le déroulement invite les participants à une préparation minutieuse.

Articles connexes 
 Speed meeting

Notes et références 

 Relais médiatiques dans le JDD du , Libération en , Les Echos en avril et 

Rencontre
Outil de gestion des ressources humaines
Recherche d'emploi